Альфред Эмануэл «Эл» Смит (; 30 декабря 1873 — 4 октября 1944) — государственный деятель США, губернатор штата Нью-Йорк (1919—1920 и 1923—1928), кандидат в президенты США от Демократической партии в 1928 году.

Биография 
Отец Смита родился в семье иммигрантов из Италии и Германии. Мать ирландского происхождения.

Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк в 1904—1915. В 1917—1918 председатель городского совета Нью-Йорка.

Четырежды избирался губернатором штата Нью-Йорк (срок губернаторских полномочий в то время составлял 2 года). Впервые был избран в 1918 году. Баллотировался в 1920, но проиграл республиканскому кандидату. Побеждал вновь в 1922, 1924 и 1926 годах.

На посту губернатора обвинялся русскими эмигрантами в популизме и бездеятельности. 

В 1928 был выдвинут съездом Демократической партии кандидатом в президенты США, стал первым католиком, баллотирующимся на президентский пост от одной из ведущих партий. Вероисповедание Смита активно обсуждалось во время избирательной кампании и стало причиной его крупного поражения на выборах. Смит набрал 40,8 % голосов, его соперник Герберт Гувер — 58,2 %. Кандидатом в вице-президенты в паре со Смитом баллотировался сенатор от Арканзаса .

На президентских выборах 1932 года претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Занял второе место на съезде Демократической партии в Чикаго, получив 190 голосов во втором туре голосования. Победил Франклин Рузвельт, набравший 945 голосов.

Выступал против Нового курса Рузвельта, в 1936 и 1940 годах поддерживал на президентских выборах республиканских кандидатов.

Дочь, Эмили, вышла замуж за начальника полиции штата Джона Адамса Уорнера.

Книги 
 Up to Now: An Autobiography (The Viking Press, 1929)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Спикеры Городского совета Нью-Йорка
Члены Демократической партии США
Кандидаты в президенты США (1928)
Спикеры Ассамблеи штата Нью-Йорк
Политики США XX века